Pontinus tentacularis — вид морских лучепёрых рыб из семейства скорпеновых.

Придонная тропическая рыба. Обитает на глубинах от 170 до 600 м. Распространена в Индийском и западной части Тихого океанов от Реюньона и Маврикия до Филиппинских островов. Добычу поджидает в засаде. Представители вида безвредны для людей.

Максимальная длина тела 16 см.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 AQUATAB

Скорпеновые
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1938 году